Do: regal, donació, dació, donatiu, obsequi, intercanvi de diners o objectes sense demanar quelcom a canvi
 Do: talent, habilitat, qualitat, gràcia o virtut que posseeix una persona de manera innata i que la fa destacar de la resta
 .do, domini territorial de primer nivell (ccTld) per a la República Dominicana 
 DO, Denominació d'Origen, indicació geogràfica que garanteix l'origen i la qualitat d'un vi 
 Do, primera nota de l'escala musical (occidental).
 Do major
 Do menor
 Do bemoll major
 Do sostingut major
 Do sostingut menor
 Do central
 Do de pit